Starší sestra může být:
 obecně sestra, která je starší než její sourozenec
 jeden z obrazů Williama-Adolpha Bouguereaua
 Starší sestra (1864) – malba z roku 1864, umístěna v Brooklynském muzeu v New Yorku
 Starší sestra – malba z roku 1869, umístěna v Muzeu výtvarných umění v Houstonu

Reference